Brownstown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Brownstown (Illinois)
Brownstown (Indiana)
Brownstown (Pennsylvania)